Zoologia: Canari (ocell), una espècie d'ocells
 Esport: José Bellver Gamón, Canari, pilotari valencià
 Gastronomia: Beguda alcohòlica refrescant, típica d'algunes comarques valencianes centrals, que consistix en una barreja d'aigua, xarop de llima i cassalla.
 Geografia: 
 Canari és el gentilici de les persones naturals de les Illes Canàries
 Canari (Còrsega), municipi de l'alta Còrsega
 Lleure: Canari (joc) és un joc de cartes